Piatti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Piatti (1822–1901), italienischer Cellist und Komponist

 Celestino Piatti (1922–2007), Schweizer Maler, Grafiker und Buchgestalter
 Giovanni Antonio Piatti († 1480), italienischer Bildhauer der Renaissance
 Giovanni Caccia-Piatti (1751–1833), italienischer Kurienkardinal
 Girolamo Piatti (1548–1591), italienischer Jesuit
 Ignacio Piatti (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Pablo Piatti (* 1989), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Piatti (Adelsgeschlecht)